Шейк Диалло (; род. , Каес, Мали) — малийский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового.

Карьера 

Диалло начал заниматься баскетболом в 13 лет, а уже в 15 переехал в США.

В своём единственном сезоне в NCAA в составе «Канзас Джейхокс» Диалло набирал в среднем 3,0 очка и 2,5 подбора в среднем за игру.

В апреле 2016 года Диалло подал заявку на участие в драфте НБА, отказавшись от своих последних 3 лет обучения в колледже.

23 июня 2016 года Диалло был выбран на драфте НБА клубом «Лос-Анджелес Клипперс» под общим 33-м номером и сразу обменян в «Нью-Орлеан Пеликанс», за который провёл в общей сложности 140 игр в течение 3 последующих сезонов. В своём дебютном сезоне Шейк также сыграл 26 матчей в D-Лиге в составе «Остин Спёрс», «Лонг-Айленд Нетс» и «Гринсборо Сворм», где его средняя статистика составила 15,0 очка, 8,5 подбора и 2,4 блок-шота.

В сезоне 2019/2020 Диалло выступал за «Финикс Санз», за который провёл 47 матчей, в среднем набирая 4,7 очка и 2,8 подбора.

В феврале 2021 года Диалло подписал контракт с «Автодором». В 7 матчах Единой лиги ВТБ статистика Шейка составила 7,1 очка и 5,3 подбора.

В апреле 2021 года Диалло перешёл в «Фуэнлабраду».

Сезон 2021/2022 Диалло начинал в «Мотор Сити Круз».

Примечания 

Баскетболисты Мали
Игроки «Канзас Джейхокс» (баскетбол)
Игроки «Нью-Орлеан Пеликанс»
Игроки «Остин Спёрс»
Игроки «Гринсборо Сворм»
Игроки «Лонг-Айленд Нетс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки БК «Автодор»
Игроки БК «Фуэнлабрада»
Игроки «Мотор Сити Круз»
Игроки БК «Киото Ханнариз»